Kosakenfriedhof steht für:

 Kosakenfriedhof in der Peggetz, im Lienzer Ortsteil Peggetz in Österreich
 Kosakenfriedhof (Sankt Petersburg) des Alexander-Newski-Klosters in St. Petersburg, Russland  
 Kosakenfriedhof (Odessa) in Odessa, Ukraine
 Kosakenfriedhof (Omsk) in Omsk, Russland  
 Kosakenfriedhof (Trachtemyriw) in Trachtemyriw, Ukraine